El nombre Arturo Chávez puede hacer referencia a:
Arturo Chávez Hernández, exfutbolista mexicano.
Arturo Chávez Korfiatis, atleta peruano.